Дискография немецкого диджея Zedd состоит из двух студийных альбома, шести EP и десяти синглов.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Видеоклипы

Примечания 

Zedd
Zedd